L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 7 au  à Toronto, sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie Premier 5 de la saison 2017. Elina Svitolina remporte l'épreuve en simple, Ekaterina Makarova et Elena Vesnina celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Madison Keys, de l'Australienne Samantha Stosur et de la Tchèque Kristýna Plíšková. Elles sont respectivement remplacées par Magdaléna Rybáriková, Alison Riske et Julia Görges.

Lauréates 
Elina Svitolina remporte le  de sa carrière en battant en finale Caroline Wozniacki. Il s'agit de son  en 2017. Après Dubaï (déjà face à Wozniacki) et Rome (face à Halep), l'Ukrainienne s'est ainsi octroyée les trois premiers tournois catégorisés Premier 5 de la saison.

En double, Ekaterina Makarova et Elena Vesnina décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Anna-Lena Grönefeld et Květa Peschke. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada (ATP 2017)
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Canada
Sport au Canada en 2017
Tennis en août 2017